«Рыжая и снег» — дебютный художественный фильм режиссёра Амета Магомедова, вышедший в 2007 году в России.

Сюжет 
Фильм рассказывает об одном дне из жизни студента театрального училища Кирилла Мамочкина: репетиции, любовь, извечные диспуты об искусстве, литературе и «сиськах».

История создания 

Фильм был дебютной работой выпускника ВГИК Амета Магомедова Основой сценария фильма послужил рассказ «Записки о театральном училище» Кирилла Тетенькина, исполнившего в фильме главную роль. Съёмки фильма были полностью профинансированы самим Магомедовым и организованы видеостудией Mozga.ru, его бюджет составил всего 600 долларов за счёт того, что актёры снимались бесплатно. Съёмки фильма продлились 3 месяца, в них было занято около 50 актёров. Фильм снят в чёрно-белой гамме. По определению создателей фильма, он является «совершенно бессмысленной комедией». После окончания съёмки фильм был выложен для свободного скачивания в интернете.

В ролях 
 Кирилл Грацинский — Кирилл Мамочкин
 Егор Рыбаков
 Владислав Абашин 
 Ирина Баринова — студентка
 Евгений Вакунов — староста
 Марина Дианова — студентка
 Мария Олейникова — журналистка

Призы и награды 
 Первое место в номинации «Лучший игровой фильм» конкурса студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
 Приз Приз зрительских симпатий фестиваля «V Московская премьера»
 Диплом конкурса «Кино без киноплёнки» фестиваля «Киношок» (2007)
 Первый приз IV международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век»
 Приз зрительских симпатий от компании «Другое кино» на фестивале «КИНОТЕАТР.DOC»
 Приз имени Сергея Добротворского от журнала «Сеанс»
 Диплом и приз от Torrents.ru «Выбор Торрентс»

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт фильма «Рыжая и снег» 

Фильмы-драмы России
Кинокомедии России
Кинокомедии 2007 года
Фильмы России 2007 года